Вяга — ручей в России, протекает по территории Валдайского сельского поселения Сегежского района и Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Карелии. Длина ручья — 25 км, площадь водосборного бассейна — 226 км².

Ручей берёт начало из озера Чёрного Дальнего и течёт преимущественно в юго-восточном направлении, в нижнем течении принимая правый приток без названия, вытекающий из Оштомозера.

Ручей в общей сложности имеет 16 притоков суммарной длиной 63 км.

Впадает на высоте 62,0 м над уровнем моря в реку Нюхчу, впадающую в Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001412202000007409.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Притоки Нюхчи (реки, впадающей в Белое море)
Реки Беломорского района
Реки Сегежского района